Hyttyskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hyttyskari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Hyttyskari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar